София Ларссон (; род. 22 июля 1988 года) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в метании диска. Четырёхкратная чемпионка Швеции (2013—2016).

Биография 
София Ларссон родилась 22 июля 1988 года в Швеции.

Дебютировала на международной арене в 2007 году на чемпионате Европы среди юниоров в Нидерландах. На национальных соревнованиях представляла клуб «Ullevi FK».

Участвовала в трёх чемпионатах Европы (2010, 2014, 2016) и чемпионате мира 2009 года

В 2013 году победила на ежегодных соревнованиях легкоатлетических сборных Финляндии и Швеции «Finnkampen».

В 2015 году была награждена знаком Федерации лёгкой атлетики Швеции.

В 2016 году завершила спортивную карьеру.

Замужем. Есть сын Лукас.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Метатели диска Швеции
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике